In Roemenië
Glodeni (Mureș), een gemeente in Mureş
Glodeni (Dâmbovița), een gemeente in Dâmbovița
 In Moldavië
 Glodeni (Moldavië), een plaats in Moldavië
 Glodeni (arrondissement), het gelijknamige arrondissement